Sweet Thursday est le titre original du roman de John Steinbeck Tendre Jeudi (1954).
 Sweet Thursday est un groupe de rock.
 Sweet Thursday est l'unique album de ce groupe, sorti en 1969.